A Aço Cearense é uma empresa de metalurgia com sede em Fortaleza. Surgiu em 1984 como empresa de varejo para ferragens e outros derivados da produção metalúrgica e siderúrgica. Em 1995 a empresa começou a atuar no ramo de metalurgia com a inaguração de uma unidade industrial em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. Em 2008 inaugurou a Siderúrgica Norte Brasil S.A. – SINOBRAS, em Marabá - Pará.

Ligações externas 
 Página da empresa

Empresas de Fortaleza
Empresas siderúrgicas do Brasil
Empresas fundadas em 1984
Grupo Aço Cearense